Eerste klasse (1940/1941) była nieoficjalną edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 20 zespołów. Rozgrywki toczyły się podczas II wojny światowej i miały status nieoficjalny. W turnieju najlepsza okazała się drużyna Lierse SK.

1. runda

Serie A

Serie B

2. runda

Ćwierćfinały 
 15 czerwca 1941:Racing Bruksela – KV Mechelen 4 – 0
 22 czerwca 1941:KV Mechelen – Racing Bruksela 7 – 0
 15 czerwca 1941:Tilleur FC – White Star Woluwe 3 – 8
 22 czerwca 1941:White Star Woluwe – Tilleur FC 2 – 3
 15 czerwca 1941:KM Lyra – Beerschot AC 0 – 1
 22 czerwca 1941:Beerschot AC – KM Lyra 4 – 2
 15 czerwca 1941:Olympic Charleroi – Lierse SK 0 – 2
 22 czerwca 1941:Lierse SK – Olympic Charleroi 7 – 1

Półfinały 
 29 czerwca 1941:Beerschot AC – Lierse SK 1 – 2
 29 czerwca 1941:KV Mechelen – White Star Woluwe 1 – 3

Finał 
 6 lipca 1941, Bruksela:Lierse SK – White Star Woluwe 3 – 1

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1940 w piłce nożnej
1941 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii